In 1926/27 werd het zesde Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Hamburger SV werd kampioen van de groep Alster en Altonaer FC 1893 van de groep Elbe. Beiden plaatsten zich voor de Noord-Duitse eindronde. HSV won wel de wedstrijd tegen Altona 93 om de titel van Groot-Hamburg. 

In de voorronde verloor Altona 93 van Kilia Kiel en HSV won van Werder Bremen. Vanaf dit seizoen werden de regels echter gewijzigd. De verliezers waren niet uitgeschakeld maar speelden een eigen groepsfase. De winnaar mocht het tegen de nummer twee uit de winnaarsgroep opnemen voor het tweede ticket naar de eindronde om de Duitse landstitel. Altona 93 won de verliezersgroep en nam het opnieuw tegen HSV op, dat tweede was geworden achter Holstein Kiel. HSV won met 4-0 en ging naar de eindronde, waarin het Fortuna Düsseldorf versloeg. In de tweede ronde verloor de club van 1. FC Nürnberg.

1. Klasse

Groep Alster

Groep Elbe

Play-off titel

Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

 

Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1926/27